Лопыри — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лопыри — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Лопыри — деревня в Петушинском районе Владимирской области.